Скохери има више значења:
 Округ Скохери (Њујорк)
 Скохери (Њујорк)